Kristalbad heeft betrekking op meerdere zwembaden in Nederland:
 Kristalbad (Veendam): niet meer bestaand buitenzwembad
 Kristalbad (Zwolle): niet meer bestaand buitenzwembad.
 Kristalbad (Apeldoorn): zwembad in Apeldoorn.
 Kristalbad (Enschede-Hengelo): Een waterzuiverings- en bergingsproject op de grens van Hengelo en Enschede.
 De Zwaaikom annex Kristalbad: recreatiecentrum in Hengelo